Киргизия на летних Паралимпийских играх 2020, прошедших в Токио 24 августа — 5 сентября 2021 года, была представлена двумя спортсменами в двух видах спорта: лёгкой атлетике и дзюдо.

Состав сборной 
 Дзюдо
 Хайитхон Хусан кызы

 Лёгкая атлетика
 Арыстанбек Базаркулов

Дзюдо

Лёгкая атлетика

Примечания 

Страны на летних паралимпийских играх 2020 года